Argentína 
San Justo, Buenos Aires tartomány La Matanza partidójának székhelye
San Justo, Santa Fe tartomány San Justo megyéjének székhelye
San Justo, település Entre Ríos tartomány Uruguay megyéjében

 Spanyolország
San Justo, község Zamora tartományban